Высочайшим манифестом от 1 июня 1826 года был сформирован Верховный уголовный суд для суждения и вынесения приговора над участниками военного мятежа в декабре 1825 года в Санкт-Петербурге. Суд рассмотрел донесения следственной комиссии с подробными сведениями о каждом подсудимом и сформировал из своей среды ревизионную комиссию для проверки следствия и выяснения новых обстоятельств дела.

Ревизионная комиссия, под руководством Сперанского, проверив деятельность следствия и рассмотрев дела всех подсудимых, выработала 11 разрядов преступлений и сделала предварительное разделение подсудимых по разрядам, поставив пятерых подсудимых, по тяжести вины, вне разрядов, и не определив разряды для четверых подсудимых, не признавших своей вины.

Верховный уголовный суд, после обсуждения выводов ревизионной комиссии, определил меру наказания для каждого разряда и несколько изменил разделение подсудимых по разрядам. В заключение своей деятельности суд постановил приговоры о каждом подсудимом, которые и были представлены на Высочайшее утверждение.

Всего Верховному уголовному суду был предан 121 человек. 117 из них в ходе следствия подписали собственноручное признание в совершённых преступлениях. 4 человека (Тургенев, князь Шаховской, Цебриков и Горский), «коих вины утверждаются обстоятельствами без собственного их сознания», не признали своей вины. При этом трое из них были приговорены с отнесением к соответствующим разрядам, а последний (Горский) не вошёл ни в один разряд и не был осуждён, о чём был составлен особый протокол суда.

Роспись Государственным преступникам, приговором Верховного Уголовного Суда осуждаемых к разным казням и наказаниям 
Компиляция по документам, опубликованным в Полном собрании законов Российской империи (ПСЗРИ, Собрание 2-е, Том I, № 464, 465, 548, 549). Таблица не является «один-в-один» копией документов.

Вне разрядов 
I. Государственные преступники, осуждаемые к смертной казни четвертованием.

Первый разряд 
II. Государственные преступники первого разряда, осуждаемые к смертной казни отсечением головы.

Второй разряд 
III. Государственные преступники второго разряда, осуждаемые к политической смерти, по силе указа 1753 года Апреля 29 числа, то есть положить голову на плаху, а потом сослать вечно в каторжную работу.

Третий разряд 
IV. Государственные преступники третьего разряда, осуждённые к ссылке вечно в каторжную работу.

Четвёртый разряд 
V. Государственные преступники четвёртого разряда, осуждаемые к временной ссылке в каторжную работу на 15 лет, а потом на поселение.

Пятый разряд 
VI. Государственные преступники пятого разряда, осуждаемые к временной ссылке в каторжную работу на 10 лет, а потом на поселение.

Шестой разряд 
VII. Государственные преступники шестого разряда, осуждаемые к временной ссылке в каторжную работу на 6 лет, а потом на поселение.

Седьмой разряд 
VIII. Государственные преступники седьмого разряда, осуждаемые к временной ссылке в каторжную работу на 4 года, а потом на поселение.

Восьмой разряд 
IX. Государственные преступники восьмого разряда, осуждённые к лишению чинов, дворянства и к ссылке на поселение.

Девятый разряд 
X. Государственные преступники девятого разряда, осуждаемые к лишению чинов, дворянства и к ссылке в Сибирь.

Десятый разряд 
XI. Государственный преступник десятого разряда, осуждаемый к лишению чинов и дворянства и написанию в солдаты до выслуги.

Одиннадцатый разряд 
XII. Государственные преступники одиннадцатого разряда, осуждаемые к лишению токмо чинов с написанием в солдаты с выслугою.

Другие категории

Преданные Верховному уголовному суду, но не осужденные 
 Горский, Осип-Юлиан Викентьевич — отставной статский советник, был в числе 121 декабристов преданных Верховному уголовному суду, но осуждён не был в связи с тем, что он одновременно был под следствием в суде правительствующего Сената. Высочайшим указом от 5 марта 1827 года он был сослан под надзор полиции на поселение в г. Берёзов.

Осужденные по приговорам других судов

Дело о выступлении Черниговского пехотного полка 

 Апостол-Кегич, Егор Иванович — прапорщик, оставил ряды восставших до разгрома выступления и явился к начальству, приговорён к заключению в Бобруйской крепости на 6 месяцев с последующим определением на службу.
 Башмаков, Флегонт Миронович — рядовой, член Южного общества и участник заговора декабристов на юге, арестован в связи с восстанием Черниговского полка, но в его восстании не участвовал, приговорён к лишению дворянства, исключению из военного звания и ссылке навечно в Сибирь на поселение.
 Белелюбский, Амплий Дмитриевич — прапорщик, оставил ряды восставших до разгрома выступления и явился к начальству, приговорён к заключению в крепость на 6 месяцев с последующим определением на службу.
 Быстрицкий, Андрей Андреевич — подпоручик, согласно некоторым показаниям, принадлежал к Обществу соединённых славян, приговорён к лишению чинов и дворянства, и ссылке в Сибирь на каторгу без указания срока.
 Войнилович, Антон Станиславович — подпоручик, по некоторым показаниям, член Общества соединённых славян, оставил ряды восставших до разгрома выступления и явился к начальству, приговорён к лишению чинов и дворянства, разжалованию в рядовые и отправке в дальние гарнизоны.
 Кейзер, Даниил Фёдорович — полковой священник, оставил ряды восставших до разгрома выступления и явился к начальству, лишён сана, дворянства и приговорён к ссылке в крепостные работы.
 Кондырев, Василий Яковлевич — подпоручик, оставил ряды восставших до разгрома выступления и явился к начальству.
 Кузьмин, Анастасий Дмитриевич — поручик, член Общества соединённых славян, участник заговора декабристов на юге, во время боя 3 января ранен картечью в правое плечо навылет, после ареста застрелился.
 Маевский, Карл Клементьевич — штабс-капитан, оставил ряды восставших до разгрома выступления и явился к начальству, приговорён к лишению чинов и дворянства, разжалованию в рядовые и отправке в Сибирский корпус. Умер по дороге в Сибирь.
 Князь Мещерский, Александр Петрович — прапорщик, оставил ряды восставших до разгрома выступления и явился к начальству, приговорён к заключению на 6 месяцев в крепость с последующим определением на службу.
 Мозалевский, Александр Евтихиевич — прапорщик, по некоторым показаниям, член Общества соединённых с славян, отправлен в Сибирь на каторжную работу.
 Муравьёв-Апостол, Ипполит Иванович — прапорщик, член Северного общества и, по некоторым данным, Петербургской ячейки Южного общества, во время боя 3 января ранен в левую руку, не желая сдаваться, застрелился.
 Петин, Василий Николаевич — поручик, по некоторым показаниям, член Общества соединённых славян, явился в Киев, заявив, что бежал от С. И. Муравьева-Апостола, приговорён к лишению чинов и дворянства, разжалованию в рядовые и отправке в Красноярский гарнизонный батальон.
 Рыбаковский, Владимир Николаевич — подпоручик, по некоторым показаниям, член Общества соединённых славян, оставил ряды восставших до разгрома выступления и явился к начальству, приговорён к заключению в крепость на 6 месяцев с последующим определением на службу.
 Сизиневский, Виктор Осипович — поручик, полковой казначей, оставил ряды восставших до разгрома выступления и явился к начальству. Приговорён к лишению чинов и дворянства, разжалованию в рядовые и отправке в дальние гарнизоны.
 Соловьёв, Вениамин Николаевич, барон — штабс-капитан, член Общества соединённых славян, участник заговора декабристов на юге, приговорён к лишению чинов и дворянства и ссылке в каторжные работы вечно.
 Сухинов, Иван Иванович — поручик, член Общества соединённых славян, участник заговора декабристов на юге, приговорён к лишению чинов и дворянства и ссылке в каторжные работы вечно.
 Щепилло, Михаил Алексеевич — поручик, член Общества соединённых славян, участник заговора декабристов на юге, погиб в бою 3 января.

Дело о выступлении Литовского пионерного батальона 

 Вегелин, Александр Иванович — поручик, после лишения чинов и дворянства сослан в каторжные работы сроком на 10 лет с последующим поселением в Сибири.
 Вильканец, Марьян Федоревич — поручик, лишён чинов, дворянства и разжалован в рядовые. Отправлен в Бобруйскую крепость на шесть месяцев заключения, по окончании срока отправлен в Грузию.
 Воехович, Пётр Пантелеймонович — прапорщик, лишён чинов, дворянства и разжалован в рядовые. Отправлен в Бобруйскую крепость на шесть месяцев заключения, по окончании срока отправлен в Грузию.
 Вронский, Людвиг Иосифович — канцелярист, лишён дворянства и сослан в крепостные работы на 5 лет с последующим поселением в Сибири.
 Высоцкий, Иван Станиславович — лишён дворянства и сослан в крепостные работы на 5 лет с последующим поселением в Сибири.
  — подпоручик, лишён чинов, дворянства и разжалован в рядовые. Отправлен в Бобруйскую крепость на шесть месяцев заключения, по окончании срока отправлен в Грузию.
 Гриневицкий, Александр Матвеевич — коллежский регистратор, после лишения чинов и дворянства сослан в крепостные работы на 5 лет с последующим поселением в Сибири.
 Игельстром, Константин Густавович — капитан, после лишения чинов и дворянства сослан в каторжные работы сроком на 10 лет с последующим поселением в Сибири.
 Ордынский, Карл Викентьевич — лишён дворянства и сослан в крепостные работы на 5 лет с последующим поселением в Сибири.
 Ордынский, Феликс Викентьевич — лишён дворянства и сослан в крепостные работы на 5 лет с последующим поселением в Сибири.
 Петровский, Эдуард Адамович — подпоручик, лишён чинов и дворянства. После шестимесячного заключения в Бобруйской крепости отправлен на службу в Грузию, определён рядовым в Ширванский пехотный полк.
  — приговорён к лишению дворянства и ссылке на 10 лет в каторжные работы с оставлением в Сибири на поселении.
 Угричич-Требинский, Ананий Максимович — рядовой, сослан в крепостную работу на 5 лет.

Другие военные суды 
 Башмаков, Флегонт Миронович
 Лачинов, Евдоким Емельянович — поручик квартирмейстерской части, член Южного общества, предан суду во 2-й армии, приговорён к лишению прав и написанию в рядовые в действующие батальоны 20-й пехотной дивизии.
 Луцкий, Александр Николаевич — унтер-офицер лейб-гвардии Московского полка, активный участник выступления 14 декабря, приговорён к бессрочным каторжным работам.
 Раевский, Владимир Федосеевич — майор 32-го егерского полка, член Союза благоденствия (Кишинёвская управа), лишён чинов, дворянства и приговорён к ссылке в Сибирь на поселение.
 Таушев, Николай Степанович — штабс-капитан 10-го егерского полка, член Союза благоденствия (Кишинёвская управа), привлечён к следствию по делу В. Ф. Раевского, после восстания за ним учреждено «строгое наблюдение».
 Усовский, Алексей Васильевич — поручик Полтавского пехотного полка, член Общества соединённых славян, лишён чинов, дворянства и приговорён к ссылке в каторжные работы на 20 лет.

Наказанные в административном порядке (включая учреждение надзора) 
 Антропов, Николай Александрович — ротмистр Астраханского кирасирского полка. Арестован в связи с его письмом К. Ф. Рылееву, членство в тайных обществах не установлено, освобождён, 9 сентября 1826 года переведён в Нежинский конно-егерский полк под строжайший присмотр.
 Арцыбашев, Дмитрий Александрович — корнет лейб-гвардии Кавалергапрдского полка, член Петербургской ячейки Южного общества (1825), участвовал в деятельности Северного общества, 11 июня 1826 года высочайше приказано «продержав ещё месяц в крепости, выписать тем же чином в Таманский пехотный полк и ежемесячно доносить о поведении».
 Бестужев, Павел Александрович — юнкер Артиллерийского училища, знал о существовании заговора декабристов в Петербурге, 27 марта высочайше повелено перевести юнкером в армейский пехотный полк, отправлён на службу в Бобруйскую крепость, а затем в Отдельный Кавказский корпус.
 Бобринский, Василий Алексеевич, граф — отставной корнет лейб-гвардии Гусарского полка, член Московской ячейки Южного общества, 13 июля высочайше повелено учредить за ним надзор.
 Бурцев, Иван Григорьевич — полковник, командир Украинского пехотного полка, участник Священной артели, Союза спасения, один из руководителей Союза благоденствия, знал о существовании Южного и Северного обществ, 18 марта высочайше повелено отрешить от должности, заключить на 6 месяцев в Бобруйскую крепость и отправить потом на службу без лишения чина.
 Вадбольский, Александр Петрович — подпоручик лейб-гвардии Измайловского полка, участник заговора декабристов в Петербурге, убеждал своих солдат не только отказываться от присяги Николаю I, но и присоединятся к восставшим и выходить на Сенатскую площадь с боевыми патронами, был арестован, 11 июня высочайше повелено продержать месяц в крепости и перевести из гвардии в армейские полки 2-й армии с учреждением надзора.
 Вадковский, Александр Фёдорович — подпоручик 17-го егерского полка, член Южного общества, 15 июня высочайше повелено продержать ещё 4 месяца в крепости и перевести в дальний гарнизон с учреждением надзора.
 Васильчиков, Николай Александрович — корнет Кавалергардского полка, участник Петербургской ячейки Южного общества, 15 июня «высочайше повелено, продержав ещё месяц в крепости, выписать тем же чином в полки 5 резервного кавалерийского корпуса и ежемесячно доносить о поведении». Переведён в Тверской драгунский полк, направленный на Кавказ.
 Фон Вольский, Фёдор Васильевич — полковник, командир 1-го морского полка, член Северного общества, 15 июня высочайше приказано «продержав ещё месяц в крепости, перевесть на службу в Эстляндский пехотный полк».
 Вяземский, Александр Николаевич, князь — корнет Кавалергардского полка, участник Петербургской ячейки Южного общества, 11 июня высочайше повелено перевести тем же чином в полки 2-й армии с учреждением надзора.
 Галямин, Валериан Емельянович — подполковник квартирмейстерской части, согласно ряду показаний, согласился участвовать в петербургском заговоре декабристов, 24 февраля высочайше повелено освободить и перевести тем же чином в армию.
 Гангеблов, Александр Семёнович — поручик лейб-гвардии Измайловского полка, участник Петербургской ячейки Южного общества, 11 июня высочайше повелено продержать ещё 4 месяца в крепости и выписать тем же чином в один из гарнизонов, в Грузии находящихся, с учреждением надзора.
 Глинка, Фёдор Николаевич — полковник, состоящий по армии, член Союза спасения, один из руководителей Союза благоденствия, знал о существовании Северного общества, 15 июня высочайше повелено перевести в гражданскую службу и отправить в Петрозаводск под надзор полиции.
 Горленко, Пётр Иванович — полковник Мариупольского гусарского полка, член Южного общества, высочайше повелено, продержав два месяца в крепости, перевести тем же чином в другой полк.
 Горожанский, Александр Семёнович — поручик лейб-гвардии Кавалергардского полка, член Петербургской ячейки Южного общества, участник заговора декабристов в Петербурге и выступления 14 декабря, без предания Верховному уголовному суду был оставлен на 4 года в Петропавловской крепости, а затем, единственным из декабристов, был отправлен в тюрьму Соловецкого монастыря, где умер после 15-летнего заключения.
 Горсткин, Иван Николаевич — поручик лейб-гвардии Егерского полка в отставке, советник Московского губернского правления, участник Союза благоденствия, Северного общества (Московская управа) и Практического союза, 15 июня высочайше повелено продержать ещё 4 месяца в крепости, отправить на службу в Вятку с учреждением надзора.
 Граббе, Павел Христофорович — полковник Северского конно-егерского полка, член Союза благоденствия, 18 марта высочайше повелено посадить на 4 месяца в крепость.
 Данзас, Борис Карлович — советник Московского губернского правления, подозревался в принадлежности к Северному обществу, 23 января высочайше повелено продержать под арестом ещё месяц, после чего вернуть на службу.
 Депрерадович, Николай Николаевич — корнет Кавалергардского полка, участник Петербургской ячейки Южного общества, по высочайшему распоряжению приказом от 27 марта переведён тем же чином в Нижегородский драгунский полк (Отдельный Кавказский корпус).
 Драгоманов, Яков Якимович — прапорщик Полтавского пехотного полка, член Общества соединённых славян, 15 декабря 1826 года высочайше приказано продержать 3 месяца в крепости и перевести в полки 3-й пехотной дивизии под строгий надзор.
 Жемчужников, Антон Аполлонович — поручик квартирмейстерской части, член Союза благоденствия и Северного общества, 21 декабря 1825 года по распоряжению начальника Главного штаба оставлен под надзором, а затем уволен от службы.
 Зарецкий, Пётр Аникеевич — поручик Пензенского пехотного полка, член Общества соединённых славян, 15 декабря 1826 высочайше повелено продержать ещё месяц под арестом и перевести в другой полк под строгий надзор.
 Иванчин-Писарев, Алексей Михайлович — мичман 7-го флотского экипажа, участник кружка морских офицеров-вольнодумцев А. П. Арбузова и А.П. и П. П. Беляевых, за тесное общение с участниками тайного общества 13 июля высочайше повелено «перевесть в Архангельск с тем, чтобы там состоять на службе под бдительным надзором начальства».
 Искрицкий, Демьян Александрович — подпоручик Гвардии Генерального штаба, член Священной артели, Союза благоденствия и Северного общества, участник заговора декабристов в Петербурге, 15 июня высочайше повелено продержать ещё 6 месяцев в крепости и перевести тем же чином в Оренбургский гарнизон с учреждением надзора.
 Капнист, Алексей Васильевич — подполковник Воронежского пехотного полка, член Союза благоденствия и, по некоторым показаниям, Южного общества, 15 апреля высочайше повелено освободить, вменяя арест в наказание.
 Кашкин, Сергей Николаевич — отставной поручик, заседатель Московского надворного суда, член Союза благоденствия, Северного общества (Московская управа) и Практического союза, 15 июня «высочайше повелено, продержав ещё 4 месяца в крепости, отправить на службу в Архангельск и ежемесячно доносить о поведении».
 Кожевников, Андрей Львович — подпоручик лейб-гвардии Гренадерского полка, член Северного общества, член Северного общества, участник заговора декабристов в Петербурге и выступления 14 декабря, 13 июня высочайше приказано «продержав ещё шесть месяцев в крепости, выписать тем же чином в Сибирский гарнизонный полк».
 Кологривов, Александр Лукич — полковник Кавалергардского полка, участник Петербургской ячейки Южного общества, 13 июня высочайше повелено продержать ещё 6 месяцев в крепости и перевести в армию с учреждением надзора.
 Колошин, Павел Иванович — советник Московского губернского правления, участник Священной артели, Союза спасения, Союза благоденствия, Северного общества (Московская управа) и Практического союза, 13 июня высочайше приказано «продержав ещё месяц в крепости, выпустить, запретив въезд в столицы, не определять в службу».
 Коновницын, Иван Петрович, граф — прапорщик 9-й Конно-артиллерийской роты, член Северного общества, участник заговора декабристов в Петербурге и выступления 14 декабря, 13 июля высочайше повелено перевести в Отдельный Кавказский корпус с учреждением надзора.
 Кудашев, Михаил Федорович, князь — подпоручик лейб-гвардии Московского полка, участник заговора декабристов в Петербурге, 22 мая высочайше повелено оставить в полку, но отослать в батальон, в Грузии находящийся.
 Лелякин, Григорий Григорьевич — прапорщик лейб-гвардии Гренадерского полка, участник выступления 14 декабря, переведён в батальон, в Грузии находящийся.
 Леман, Павел Михайлович — полковник Пермского пехотного полка, член Южного общества, 13 июня высочайше повелено продержать ещё месяц в крепости и переведен в другой полк с учреждением надзора.
  — Переяславский поветовый маршал, член Союза благоденствия, знал о существовании Южного общества, 4 сентября высочайше повелено отправить в собственную деревню под надзор Малороссийского генерал-губернатора.
 Лутковский, Феопемпт Степанович — мореплаватель, лейтенант, участник кружка морских офицеров-вольнодумцев А. П. Арбузова и А.П. и П. П. Беляевых, подозревался в участии в тайном обществе, но дело не было передано в Верховный уголовный суд и 13 июля высочайшим повелением был переведён из Балтийского в Черноморский флот «под особенный надзор».
 Любимов, Роман Васильевич — полковник, командир Тарутинского пехотного полка, член Союза благоденствия, 18 марта высочайше повелено посадить на месяц в крепость и возвратить на службу.
 Малиновский, Андрей Васильевич — прапорщик лейб-гвардии Конной артиллерии, участник заговора декабристов в Петербурге и выступления 14 декабря, 13 июля высочайше повелено учредить бдительный надзор, а затем переведён в армию.
 Миклашевский, Александр Михайлович — подполковник 22-го егерского полка, член Союза благоденствия и Северного общества, 15 июня высочайше повелено продержать ещё месяц в крепости отправить в полки Отдельного Кавказского корпуса с учреждением надзора.
 Мусин-Пушкин, Владимир Алексеевич — капитан Измайловского полка, член Северного общества, 15 июня Высочайше приказано «продержав ещё месяц в крепости, выписать тем же чином в полки 23-й пехотной дивизии».
 Непенин, Андрей Григорьевич — полковник 32-го егерского полка, член Союза благоденствия (Кишиневская управа), 18 марта высочайше повелено продержать ещё 6 месяцев в крепости и отставить от службы.
 Оболенский, Константин Петрович, князь — поручик лейб-гвардии Павловского полка, член Союза спасения, Союза благоденствия и Северного общества (Московская управа), 15 июня высочайше повелено освободить и перевести в полки Финляндского корпуса.
 Орлов, Михаил Фёдорович — генерал-майор, основатель Ордена русских рыцарей, один из руководителей Союза благоденствия, знал о существовании Северного и Южного обществ, 15 июня высочайше повелено, продержав ещё месяц под арестом, отставить от службы и отправить в деревню, где и жить безвыездно под надзором полиции.
 Палицын, Степан Михайлович — прапорщик Гвардейского генерального штаба, член Северного общества, участник заговора декабристов в Петербурге и выступления 14 декабря, 7 июля, не предавая суду, высочайше приказано выдержав в крепости один год отправить тем же чинов в Петровский гарнизонный батальон.
 Паскевич, Михаил Николаевич — штабс-ротмистр Белорусского гусарского полка, член Южного общества, 15 июня высочайше повелено продержать ещё 2 месяца в крепости и перевести в другой полк с учреждением надзора.
 Перетц, Григорий Абрамович — чиновник канцелярии петербургского генерал-губернатора, член Союза благоденствия, знал о существовании Северного общества, 15 июня высочайше приказано «продержав ещё два месяца в крепости, отослать его на жительство в Пермь, где иметь за ним бдительный надзор и ежемесячно доносить о поведении».
 Плещеев, Алексей Александрович — поручик лейб-гвардии Конного полка, участник Петербургской ячейки Южного общества, 13 июня высочайше повелено перевести тем же чином в полки 2-й армии с учреждением надзора.
 Путята, Николай Васильевич — поручик лейб-гвардии Конно-егерского полка, член Северного общества, 13 июля высочайше повелено отдать под секретный надзор.
 Рачинский, Александр Антонович — штабс-капитан Муромского пехотного полка, предполагаемый участник Священной артели, член Южного общества, 13 июля высочайше повелено отдать под секретный надзор.
 Романов, Владимир Павлович — лейтенант 2-го флотского экипажа, мореплаватель, член Северного общества, арестован за тесную связь с К. Ф. Рылеевым, 15 июня «высочайше повелено, продержав ещё три месяца в крепости, отправить на службу в Черноморский флот и ежемесячно доносить о поведении».
 Руге, Эмильян Викторович — подполковник квартирмейстерской части, член Союза благоденствия, 18 марта высочайше повелено продержать ещё месяц в крепости и вернуть на службу.
 Сабуров, Александр Иванович — ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка, участник Союза благоденствия и Московской ячейки Южного общества, 13 июня высочайше повелено продержать ещё месяц в крепости и перевести в полки 2-й армии тем же чином с учреждением надзора.
 Свиньин, Пётр Павлович — поручик Кавалергардского полка, участник Петербургской ячейки Южного общества, 13 июня высочайше повелено перевести в полки 2 армии с учреждением надзора
 Семёнов, Степан Михайлович — экспедитор гражданской канцелярии Московского военного генерал-губернатора, один из руководителей Союза благоденствия, член Северного общества и Практического союза, 15 июня 1826 года «высочайше повелено, продержав ещё четыре месяца в крепости, отправить в Сибирь на службу и ежемесячно доносить о поведении».
 Семичев, Николай Николаевич — ротмистр Ахтырского гусарского полка, член Южного общества, участник заговора декабристов на юге, 13 июня высочайше повелено, не предавая суду, продержать ещё 6 месяцев в крепости и перевести в Нижегородский драгунский полк (Отдельный Кавказский корпус) с учреждением надзора.
 Скалон, Антон Александрович — поручик лейб-гвардии Уланского полка, подозревался в принадлежности к заговору декабристов в Петербурге, 27 августа высочайше повелено освободить и вернуть в полк с учреждением надзора.
 Скарятин, Фёдор Яковлевич — фанен-юнкер Нарвского драгунского полка, член Южного общества, 19 апреля высочайше повелено выпустить, вменяя арест в наказание, и отдать под строгий надзор генерал-адъютанта А. Г. Щербатова.
 Сухоруков, Василий Дмитриевич — поручик лейб-гвардии Казачьего полка, член Северного общества, 13 июля высочайше повелено оставить его на службе на Дону с учреждением надзора.
 Титов, Пётр Павлович — поручик лейб-гвардии Кирасирского полка, член Северного общества, 15 июня высочайше повелено продержать ещё 3 месяца в крепости и перевести тем же чином в дальний гарнизон с учреждением надзора.
 Толстой, Яков Николаевич — штабс-капитан лейб-гвардии Павловского полка, старший адъютант Главного штаба, член Союза благоденствия и Северного общества, участник «Зелёной лампы», член Северного общества, по результатам заочного расследования высочайше повелено 13 июля учредить за ним секретный надзор и ежемесячно доносить о поведении, затем уволен от службы.
 Тучков, Алексей Алексеевич — поручик квартирмейстерской части в отставке, участник Союза благоденствия, Северного общества (Московская управа) и Практического союза, 14 апреля высочайше повелено освободить, продержав ещё месяц под арестом.
 Тыртов, Валерьян Михайлович — мичман гвардейского экипажа, участник кружка морских офицеров-вольнодумцев и выступления 14 декабря, 13 июня высочайше повелено перевести в ластовые экипажи Каспийской флотилии с учреждением надзора.
 Фонвизин, Иван Александрович — полковник квартирмейстерской части в отставке, член Союза благоденствия, знал о существовании Северного и Южного обществ, 18 марта высочайше повелено выпустить и отдать под надзор полиции.
 Фролов, Александр Никитич — подполковник, командир конно-артиллерийской бригады при 3-й гусарской дивизии, член Южного общества, 13 июня высочайше повелено продержать ещё 6 месяцев в крепости, лишить командования и перевести в другую конно-артиллерийскую бригаду с учреждением надзора.
 Хотяинцов, Иван Николаевич — подполковник, командир Витебского пехотного полка, член Союза благоденствия и Южного общества, 13 июня высочайше повелено продержать ещё 3 месяца в крепости и отрешить от командования, перевести в другой полк с учреждением надзора.
 Шереметев, Николай Васильевич — подпоручик лейб-гвардии Преображенского полка, член Северного общества, 27 марта по высочайшему повелению переведен тем же чином в полки Отдельного Кавказского корпуса с учреждением надзора.
 Шпейер, Василий Абрамович — лейтенант гвардейского экипажа, участник кружка морских офицеров-вольнодумцев и выступления 14 декабря, 13 июля высочайшему повелению продержав ещё 6 месяцев в крепости, выписать во флот, установив за ним секретный надзор.
 Шторх, Александр Андреевич — подпоручик лейб-гвардии Гренадерского полка, участник выступления 14 декабря, 15 июня высочайше повелено выпустить, переведя тем же чином в армейский полк, и ежемесячно доносить о поведении.
  — титулярный советник, член Южного общества, 13 июня высочайше повелено, продержав ещё месяц в крепости, вернуть на службу с учреждением надзора.

Освобождённые от наказания 
 Барыков, Фёдор Васильевич — корнет лейб-гвардии Конного полка, член Южного общества, привлекался к следствию, после предварительного допроса по высочайшему повелению прощён и освобождён.
 Вилламов, Артемий Григорьевич — подпоручик лейб-гвардии Конной артиллерии, в тайных обществах не состоял, участник заговора декабристов в Санкт-Петербурге и событий 14 декабря, арестован, по высочайшему повелению освобождён и наказания не понёс.
 Витгенштейн, Лев Петрович — ротмистр лейб-гвардии Кавалергардского полка, флигель-адъютант, член Союза благоденствия и Южного общества, привлечён к следствию, высочайше повелено не считать прикосновенным к делу.
 Вольховский, Владимир Дмитриевич — капитан Гвардии Генштаба, участник Священной артели, Союза спасения, Союза благоденствия и Северного общества, привлечён к следствию, по распоряжению Николая I освобождён от наказания.
 Гагарин, Александр Иванович, князь — подпоручик лейб-гвардии Конной артиллерии, участник заговора декабристов в Санкт-Петербурге и событий 14 декабря, арестован, по высочайше повелению освобождён и наказания не понёс.
 Гагарин, Фёдор Фёдорович, князь — полковник, командир Клястицкого гусарского полка, член Военного общества (1817) и предположительно Союза благоденствия, привлекался к следствию, по высочайшему повелению освобождён без наказания с оправдательным аттестатом.
 Голицын, Михаил Фёдорович, князь — поручик лейб-гвардии Конного полка, принадлежал к Северному обществу, по высочайшему повелению освобождён с оправдательным аттестатом.
 Долгоруков, Илья Андреевич, князь — полковник лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады, адъютант великого князя Михаила Павловича, участник Союза спасения и один из руководителей Союза благоденствия, привлекался к следствию, по высочайшему повелению прощён и освобождён без последствий.
 Кальм, Фёдор Григорьевич — генерал-майор, командир 2-й бригады 19-й пехотной дивизии, член Союза благоденствия, возможно, состоял в Южном обществе, привлекался к следствию, по высочайшему повелению освобождён.
 Колошин, Пётр Иванович — коллежский советник, в Департаменте внешней торговли Минфина, частник Священной артели, Союза спасения (1816) и один из руководителей Союза благоденствия, привлекался к следствию, после предварительного допроса прощён императором и освобождён.
 Комаров, Николай Иванович — подполковник квартирмейстерской части, состоял при 5-м пехотном корпусе, член Союза благоденствия, знал о существовании Южного общества, привлечён к следствию не арестованным, дал подробные показания о тайных обществах, по высочайшему повелению освобождён с оправдательным аттестатом.
 Корнилов, Александр Алексеевич — капитан лейб-гвардии Московского полка, ротный командир, участник заговора декабристов в Санкт-Петербурге, принять участие в выступлении 14 декабря отказался, арестован и привлечён к следствию в полку, по итогам расследования освобождён от наказания, высочайше повелено оставить в полку.
 Кутузов, Николай Иванович — штабс-капитан лейб-гвардии Егерского полка, старший адъютант Штаба Гвардейского корпуса, член Союза благоденствия, один из руководителей тайного общества Ф. Н. Глинки (дочерняя организация Союза благоденствия), привлекался к следствию, по высочайшему повелению освобождён без наказания с оправдательным аттестатом.
 Кушелев, Андрей Сергеевич — поручик лейб-гвардии Московского полка, участник заговора декабристов в Санкт-Петербурге, в выступлении 14 декабря не участвовал, привлечён к следствию в полку, по итогам расследования освобождён от наказания, высочайше повелено оставить в полку.
 Лермантов, Дмитрий Николаевич — лейтенант Гвардейского экипажа, участник выступления 14 декабря, привлекался к следствию, по высочайшему повелению освобождён от наказания и возвращён на службу.
 Лопухин, Павел Петрович, светлейший князь — генерал-майор, командир 1-й бригады 1-й уланской дивизии, член Союза спасения, Союза благоденствия и Северного общества (в первые годы его существования), привлекался к следствию, по высочайшему повелению прощён и освобождён без последствий.
 Миллер, Пётр Фёдорович — лейтенант Гвардейского экипажа, предположительно участник кружка морских офицеров — вольнодумцев А. П. Арбузова и А.П. и П. П. Беляевых, участник выступления 14 декабря, привлекался к следствию, по высочайшему повелению освобождён от наказания и возвращён на службу в экипаж, в том же 1826 году был переведён на Черноморский флот.
 Моллер, Александр Фёдорович — полковник лейб-гвардии Финляндского полка, батальонный командир, член Северного общества, участник заговора декабристов в Санкт-Петербурге, однако принять участие в выступлении 14 декабря отказался, привлекался к следствию не арестованным и после допроса высочайше прощён императором и возвращён на службу в полк.
 Муравьёв, Михаил Николаевич — отставной подполковник квартирмейстерской части, участник Священной артели, член Союза спасения и один из основателей Союза благоденствия, знал о существовании Северного и Южного обществ, привлекался к следствию, по высочайшему повелению освобождён от наказания с оправдательным аттестатом.
 Плещеев, Александр Александрович — корнет лейб-гвардии Конного полка, член Северного общества, привлекался к следствию, по высочайшему повелению освобождён без наказания с оправдательным аттестатом.
 Семёнов, Алексей Васильевич — надворный советник, чиновник Департамента внешней торговли Минфина, участник Священной артели, Союза спасения, Союза благоденствия и Северного общества (Московская управа), привлекался к следствию, по высочайшему повелению освобождён от наказания с оправдательным аттестатом.
 Суворов, Александр Аркадьевич, граф, светлейший князь — эстандарт-юнкер лейб-гвардии Конного полка, член Петербургского филиала Южного общества и Северного общества, участник заговора декабристов в Санкт-Петербурге, но в выступлении 14 декабря не участвовал, привлекался к следствию, после предварительного допроса по высочайшему повелению прощён и освобождён.
 Толстой, Фёдор Петрович, граф — художник, медальер — надворный советник, преподаватель Академии художеств, член Союза спасения (по некоторым данным, Ордена русских рыцарей), один из руководителей петербургского Союза благоденствия, привлекался к следствию, по высочайшему повелению прощён и освобождён без последствий.
 Цебриков, Александр Романович — лейтенант Гвардейского экипажа, участник выступления 14 декабря, привлекался к следствию, по высочайшему повелению освобождён от наказания и возвращён на службу.
 Шипов, Иван Павлович — полковник лейб-гвардии Преображенского полка, член Союза спасения, Союза благоденствия и Северного общества (в первые годы его существования), привлекался к следствию, по высочайшему повелению прощён и освобождён без последствий.

Освобождённые от наказания после заочного расследования («Оставленные без внимания») 
 Авенариус, Александр Андреевич — полковник, командир 41-го егерского полка, член Союза спасения (филиал в Митаве).
 Акинфов, Фёдор Владимирович — генерал-майор, командир 1-й бригады 2-й драгунской дивизии, член Военного общества и предположительно Союза благоденствия.
 Астафьев, Александр Филиппович — полковник, командир Екатеринбургского пехотного полка, член Союза благоденствия.
 Базин, Иван Алексеевич — подпоручик лейб-гвардии Финляндского полка, участник заговора декабристов в Санкт-Петербурге, в выступлении 14 декабря не участвовал.
 Бакунин, Василий Михайлович — полковник Рижского драгунского полка, член Союза благоденствия.
 Башуцкий, Александр Данилович — чиновник особых поручений при министре юстиции, член Союза благоденствия.
 Бегичев, Степан Никитич — полковник в отставке, член Союза спасения (?), Военного общества и Союза благоденствия.
 Бибиков, Илья Гаврилович — полковник лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады, адъютант великого князя Михаила Павловича, член Союза спасения, Военного общества и Союза благоденствия.
 Богородицкий, Осип Пантелеевич — доктор медицины, профессор Харьковского университета, член Союза благоденствия.
 Воейков, Александр Фёдорович — литератор, издатель, член Союза благоденствия.
 Воронец, Яков Владимирович — офицер 5-го карабинерного полка, член Союза благоденствия.
 Глинка, Владимир Андреевич — полковник артиллерии, начальник артиллерии 4-го резервного кавалерийского корпуса, член Союза благоденствия.
 Годейн, Николай Петрович — полковник лейб-гвардии Измайловского полка, флигель-адъютант, член Союза благоденствия.
 Гольтгоер, Александр Фёдорович — прапорщик лейб-гвардии Финляндского полка, участник заговора декабристов в Санкт-Петербурге, в выступлении 14 декабря не участвовал.
 Гурко, Владимир Иосифович — полковник, начальник штаба 5-го пехотного корпуса, член Военного общества и предположительно Союза благоденствия.
 Дмитриев-Мамонов, Матвей Александрович, граф — генерал-майор в отставке, один из основателей Ордена русских рыцарей, член Союза благоденствия.
 Кавелин, Александр Александрович — полковник лейб-гвардии Измайловского полка, флигель-адъютант, член Военного общества и Союза благоденствия.
 Каверин, Пётр Павлович — отставной подполковник Павлоградского гусарского полка, член Союза благоденствия.
 Капнист, Семён Васильевич — чиновник по особым поручениям при Новороссийском генерал-губернаторе, член Союза благоденствия.
 Катенин, Павел Александрович — отставной полковник лейб-гвардии Преображенского полка, член Союза спасения и Военного общества, предположительно Союза благоденствия.
 Кошкуль, Пётр Иванович — полковник, командир лейб-гвардии Кирасирского полка, член Союза благоденствия.
 Миркович, Александр Яковлевич — Отставной полковник лейб-гвардии Конного полка, член Союза благоденствия.
 Насакин, Яков Густавович — подпоручик лейб-гвардии Финляндского полка, участник заговора декабристов в Санкт-Петербурге, во время выступления 14 декабря возглавляемый им караул стоял на Сенатской площади и находился в контакте с восставшими частями.
 Оленин, Алексей Алексеевич — штабс-капитан гвардии Генштаба, член Союза благоденствия.
 Перовский, Василий Алексеевич — полковник лейб-гвардии Измайловского полка, флигель-адъютант, член Военного общества и Союза благоденствия.
 Перовский, Лев Алексеевич — действительный статский советник, чиновник Коллегии иностранных дел, камергер, член Союза спасения, Военного общества и Союза благоденствия.
 Пестель, Владимир Иванович (брат П. И. Пестеля) — полковник Кавалергардского полка, член Союза спасения и предположительно Союза благоденствия.
 Пущин, Павел Сергеевич — отставной генерал-майор, член Союза благоденствия (Кишинёвская управа).
 Раич, Семён Егорович — литератор, член Союза благоденствия.
 Римский-Корсаков, Григорий Александрович — отставной полковник лейб-гвардии Московского полка, член Союза благоденствия.
 Ростовцев, Яков Иванович — подпоручик лейб-гвардии Егерского полка, старший адъютант дежурства гвардейской пехоты, член Северного общества, участник заговора декабристов в Санкт-Петербурге.
 Семёнов, Пётр Николаевич — отставной капитан лейб-гвардии Измайловского полка, член Союза благоденствия.
 Скалон, Александр Антонович — штабс-капитан гвардии Генштаба, член Союза благоденствия.
 Тимченко-Рубан, Иодор Матвеевич — подполковник, командир 4-го морского полка, член Союза спасения (филиал в Митаве).
 Трубецкой, Пётр Петрович (брат С. П. Трубецкого) — статский советник, начальник Одесского таможенного округа, член Союза благоденствия.
 Фридрикс, Александр Иванович, барон — полковник Кинбурнского драгунского полка, член Союза благоденствия, к следствию не привлекался.
 Хавский, Пётр Васильевич — редактор Комиссии составления законов, член Союза благоденствия.
 Хвощинский, Павел Кесаревич — полковник лейб-гвардии Московского полка, член Союза благоденствия.
 Чаадаев, Пётр Яковлевич — отставной ротмистр лейб-гвардии Гусарского полка, член Союза благоденствия, знал о существовании Северного общества.
 Челищев, Александр Александрович — майор 16-го егерского полка, член Союза благоденствия.
 Шереметев, Алексей Васильевич — поручик лейб-гвардии Драгунского полка, адъютант командира 5-го пехотного корпуса (П. А. Толстого), член Союза благоденствия, знал о существовании Северного и Южного обществ, участник заговора декабристов в Москве (декабрь 1825).
 Шипов, Сергей Павлович — генерал-майор, командир лейб-гвардии Семёновского полка, член Союза спасения и Союза благоденствия.
 Юрьев, Александр Николаевич — отставной подполковник квартирмейстерской части, член Союза благоденствия.

Признанные невиновными 
 Алексеев, Дмитрий Ларионович — статский советник, Екатеринославский губернский предводитель дворянства, привлечён к следствию по подозрению в участии в тайных обществах, по результатам расследования признан непричастным к делу, по высочайшему повелению освобождён с оправдательным аттестатом.
 Алексеев, Степан Ларионович — отставной коллежский советник, привлечён к следствию по подозрению в участии в тайных обществах, по результатам расследования оправдан, по высочайшему повелению освобождён с оправдательным аттестатом.
 Андреевич, Гордей Максимович — подпоручик 8-й артиллерийской бригады, привлечён к следствию в связи с показаниями о принадлежности к Обществу Соединённых славян, по итогам следствия признан невиновным, освобождён с оправдательным аттестатом.
 Арнольди, Иван Карлович — генерал-майор, был знаком с участниками кружка морских офицеров-вольнодумцев А. П. Арбузова и А. П. и П. П. Беляевых.
 Арсеньев, Иван Алексеевич — подполковник Ахтырского гусарского полка, привлечён к следствию в связи с показаниями о принадлежности к Южному обществу, по результатам расследования оправдан, по высочайшему повелению освобождён с оправдательным аттестатом.
 Баратаев, Михаил Петрович, князь — отставной штабс-ротмистр, симбирский губернский предводитель дворянства, привлечён к следствию по подозрению в участии в тайных обществах, по результатам расследования оправдан, по высочайшему повелению освобождён с оправдательным аттестатом.
 Белосельский-Белозерский, Эспер Александрович, князь — поручик лейб-гвардии Гусарского полка, предлагалось вступить в Северное общество, но он отказался, признан непричастным.
 Борецкий (Пустошкин), Иван Петрович — актёр Санкт-Петербургской театральной дирекции, привлечён к следствию по подозрению в участии в заговоре 14 декабря и оказании помощи заговорщикам, после предварительного допроса освобождён.
 Булгари, Яков Николаевич, граф — отставной действительный статский советник, участник тайных обществ греческих патриотов в России «Филики Этерия», подозревался в организации тайных политических обществ (в том числе в Харькове), привлекался к следствию, по результатам расследования оправдан, освобождён с оправдательным аттестатом.
 Воейков, Николай Павлович — штабс-капитан лейб-гвардии Московского полка, адъютант главнокомандующего Отдельным Кавказским корпусом (А. П. Ермолова), член Союза благоденствия и Северного общества, участник предполагаемого Кавказского тайного общества, привлекался к следствию, по результатам расследования оправдан, по высочайшему повелению освобождён с оправдательным аттестатом.
 Голицын, Александр Михайлович, князь — подпоручик лейб-гвардии 1-й артиллерийской бригады, привлечён к следствию в связи с показаниями о принадлежности к Северному обществу, по результатам следствия признан невиновным, по высочайшему повелению освобождён.
 Граве, Владислав Христианович — поручик лейб-гвардии Преображенского полка, знал о существовании Южного общества, на предложение стать его членом ответил отказом, в результате расследования оправдан.
 Грибоедов, Александр Сергеевич — коллежский асессор, чиновник канцелярии главнокомандующего Отдельным Кавказским корпусом (А. П. Ермолова) «по дипломатической части», привлечён к следствию в связи с несколькими показаниями о принадлежности к Северному обществу, по результатам расследования признан непричастным, по высочайшему повелению освобождён с оправдательным аттестатом.
 Дубельт, Леонтий Васильевич — подполковник, командир Старооскольского пехотного полка, подозревался в принадлежности к тайным обществам, следствием установлено, что их членом не был.
 Жандр, Андрей Андреевич — надворный советник, правитель канцелярии Военно-счётной экспедиции, привлечен к следствию по подозрению в участии в заговоре 14 декабря и оказании помощи заговорщикам, после кратковременного расследования освобождён.
 Зубков, Василий Петрович — титулярный советник, советник Московской палаты гражданского суда, привлечён к следствию в связи с показаниями о членстве в Северном обществе, по результатам расследования признан невиновным, по высочайшему повелению освобождён с оправдательным аттестатом.
 Зубов, Николай Дмитриевич, граф — поручик лейб-гвардии Преображенского полка, следствием установлено, что членом тайных обществ не был, но знал о их существовании, следственный комитет оставил это без внимания.
 Илинский, Ян Станислав, граф — композитор, первоначально взят под надзор, следствие собирало о нём сведения в связи с показаниями о членстве его в Обществе соединённых славян, по результатам расследования оправдан.
 Комар, Тит Владиславович — корнет 3-го Украинского уланского полка, подозревался в принадлежности к тайным обществам, привлекался к следствию, по результатам расследования оправдан, освобождён с оправдательным аттестатом.
 Кочубей, Семён Михайлович — действительный статский советник, привлечён к следствию по подозрению в участии в тайных обществах, по результатам расследования оправдан, по высочайшему повелению освобождён с оправдательным аттестатом.
 Креницын, Александр Николаевич — прапорщик 18-го егерского полка, подозревался в принадлежности к Южному обществу, признан непричастным к делу, к главному петербургскому следствию не привлекался.
 Криднер, Пётр Антонович — подполковник, командир Ревельского пехотного полка, по показаниям М. И. Муравьёва-Апостола, член Южного общества, по показаниям М. П. Бестужева-Рюмина, ему предлагалось вступить в тайное общество, но он отказался, по результатам расследования оправдан, первоначально установленный надзор был снят.
 Крюков, Николай Павлович — штабс-капитан квартирмейстерской части, привлечён к следствию в связи с показаниями о принадлежности к Северному обществу, по результатам расследования признан непричастным, по высочайшему повелению освобождён с оправдательным аттестатом.
 Левенталь, Фёдор Карлович — подполковник, командир Низовского пехотного полка, привлечён к следствию в связи с показаниями о принадлежности к Южному обществу, по результатам следствия признан невиновным, по высочайшему повелению освобождён с оправдательным аттестатом.
 Левенштерн, Иван Иванович — подполковник Белорусского гусарского полка, привлечён к следствию в связи с показаниями о принадлежности к Южному обществу, по итогам следствия признан непричастным к делу.
 Ливен, Андрей Карлович, светлейший князь — поручик лейб-гвардии Конного полка, привлечён к следствию в связи с показаниями о принадлежности к Северному обществу, признан непричастным к делу и освобождён.
 Липранди, Иван Петрович — подполковник квартирмейстерской части, член Союза благоденствия, привлечён к следствию в связи с показаниями о принадлежности к тайным обществам, по итогам расследования признан непричастным к делу, по высочайшему повелению освобождён с оправдательным аттестатом.
 Лужин, Иван Дмитриевич — корнет лейб-гвардии Конного полка, привлечён к следствию в связи с показаниями о принадлежности к Петербургской ячейке Южного общества, признан непричастным к делу и освобождён.
 Львов, Илья Фёдорович — поручик лейб-гвардии Измайловского полка, по показаниям Е. П. Оболенского, член Северного общества и участник заговора декабристов в Санкт-Петербурге, привлекался к следствию, по результатам расследования оправдан и освобождён с оправдательным аттестатом.
 Менгден, Михаил Александрович — генерал-майор, состоящий при начальнике 2-й пехотной дивизии, подозревался в принадлежности к Южному обществу, по результатам расследования признан невиновным.
 Неелов, Александр Дмитриевич — полковник лейб-гвардии Московского полка, подозревался в принадлежности к заговору декабристов в Петербурге, признан непричастным к делу.
 Очкин, Амплий Николаевич — титулярный советник, чиновник департамента государственного казначейства министерства финансов, привлечён к следствию по подозрению в участии в заговоре 14 декабря (в силу дружеских связей с декабристами), после предварительного допроса освобождён.
 Раевский, Александр Николаевич — отставной полковник, подозревался в принадлежности к Южному обществу, по результатам расследования оправдан, по высочайшему повелению освобождён с оправдательным аттестатом.
 Раевский, Николай Николаевич (Младший) — полковник Харьковского драгунского полка, подозревался в принадлежности к Южному обществу, по результатам расследования оправдан, по высочайшему повелению освобождён с оправдательным аттестатом.
 Ренненкампф, Павел Яковлевич — полковник квартирмейстерской части, обер-квартирмейстер 4-го пехотного корпуса, привлечён к следствию в 1-й армии в связи с показаниями об участии в тайном обществе и заговоре декабристов на юге, по итогам следствия признан невиновным и освобождён.
 Скарятин, Григорий Яковлевич (брат Ф. Я. Скарятина) — фанен-юнкер Нарвского драгунского полка, привлечён к следствию по подозрению в участии в Южном обществе в силу родственных связей с заговорщиками, после кратковременного расследования оправдан и освобождён.
 Сомов, Орест Михайлович — столоначальник канцелярии Российско-американской компании, писатель, подозревался в принадлежности к тайному обществу и заговору декабристов в Санкт-Петербурге, привлекался к следствию, оправдан и освобождён с оправдательным аттестатом.
 Цявловский, Даниил Иванович — поручик Полтавского пехотного полка, привлечён к следствию в 1-й армии в связи с показаниями о принадлежности к тайному обществу, по результатам расследования оправдан и освобождён.
 Черкасов, Пётр Иванович, барон — поручик, адъютант генерал-адъютанта Н. М. Бороздина, привлечён к следствию по подозрению в участии в Южном обществе в силу родственных связей с заговорщиками, признан непричастным к делу о тайных обществах и по высочайшему повелению освобождён с оправдательным аттестатом.
 Ширман, Вильгельм Карлович — полковник, командир Муромского пехотного полка, привлечён к следствию в связи с показаниями о принадлежности к Южному обществу, по результатам следствия признан невиновным, по высочайшему повелению освобождён с оправдательным аттестатом.
 Ширмо-Щербинский, Фёдор Осипович — капитан 17-го егерского полка, привлечён к следствию в 1-й армии в связи с показаниями о дружеских отношениях с членами тайного общества, по собранным показаниям его участие в декабристской организации не подтвердилось, признан непричастным и освобождён.
 Шишков, Александр Ардалионович — капитан Одесского пехотного полка, старший адъютант командира 7-го пехотного корпуса (А. Я. Рудзевича), привлечён к следствию по подозрению в участии в Южном обществе, по результатам расследования признан непричастным к делу, по высочайшему повелению освобождён с оправдательным аттестатом.
 Щербатов, Фёдор Александрович, князь — поручик лейб-гвардии Кавалергардского полка, предлагалось вступить в Северное общество, знал о существовании тайных обществ, но членом их не был, признан непричастным к делу.
 Эйзен-фон-Шварценберг, Карл Фёдорович — подполковник 4-й артиллерийской бригады, состоящий при Киевском арсенале, привлечён к следствию в 1-й армии по подозрению в участии в тайных обществах и связях с членом Общества соединённых славян Я. М. Андреевичем, по итогам расследования оправдан и освобождён.
 Энгельгардт, Сергей Петрович — отставной офицер Литовского корпуса, смоленский помещик, П. Г. Каховский показал, что жил у С. П. Энгельгардта, но что о тайном обществе он ничего не знал, следственный комитет оставил это без внимания.

Умершие до суда 
 Бистром, Фёдор Антонович — полковник, генерал-гевальдигер 2-й армии, член Союза благоденствия, умер в 1820 году.
 Богданович, Иван Иванович — капитан лейб-гвардии Измайловского полка, член Союза благоденствия (1818—1819) и Северного общества, покончил жизнь самоубийством вечером 14 декабря или в ночь на 15 декабря 1825 года.
 Булатов, Александр Михайлович — полковник, командир 12-го егерского полка, член Северного общества (1825), избран помощником диктатора князя С. П. Трубецкого, явился с повинной, покончил жизнь самоубийством в заключении во время следствия.
 Канчиялов, Георгий Александрович — полковник, командир Харьковского драгунского полка, член Южного общества, арестован и умер в заключении во время следствия.
 Кузьмин, Анастасий Дмитриевич
 Муравьёв-Апостол, Ипполит Иванович
 Новиков Михаил Николаевич — отставной надворный советник, один из инициаторов и основателей в России тайного общества, член Ордена русских рыцарей и Союза спасения (1816), один из руководителей Союза благоденствия (в 1818—1819), умер в 1824 году.
 Охотников, Константин Алексеевич — отставной майор 32-го егерского полка, бывший старший адъютант начальника 16-й пехотной дивизии (М. Ф. Орлова), член Союза благоденствия (1820), участник Московского съезда (1821), активный член Кишинёвской управы тайного общества, умер в 1824 году.
 Пассек, Пётр Петрович — отставной генерал-майор, член Союза благоденствия, умер в апреле 1825 года.
 Петрулин, Яков Васильевич — полковник, командир Ольвиопольского гусарского полка, член Союза спасения (с 1817 г., филиал в Митаве), убит на дуэли в 1818 году.
 Черевин, Павел Дмитриевич — подпоручик квартирмейстерской части, писатель, член Союза благоденствия и Северного общества, умер в 1824 году.
 Чернов, Константин Пахомович (родственник К. Ф. Рылеева) — подпоручик лейб-гвардии Семёновского полка, член Северного общества, смертельно ранен на дуэли.
 Щепилло, Михаил Алексеевич

Не обратившие на себя внимания следствия и оставшиеся правительству неизвестными 
 Багговут, Александр Фёдорович — прапорщик лейб-гвардии Московского полка, участник заговора декабристов в Петербурге, 14 декабря отказывался принимать присягу Николаю I, к следствию не привлекался и наказания не понёс.
 Балкашин, Павел Дмитриевич — лейтенант Гвардейского экипажа, участвовал в восстании 14 декабря, но к следствию не привлекался и наказания не понёс.
 Башмаков, Дмитрий Евлампиевич (двоюродный брат Ф. М. Башмакова) — отставной полковник Кавалергардского полка, действительный статский советник, член Союза благоденствия, к следствию не привлекался и наказания не понёс.
 Бутурлин, Дмитрий Петрович — генерал-майор, военный историк, член Ордена русских рыцарей и, возможно, Союза благоденствия, к следствию не привлекался и наказания не понёс.
 Горчаков, Михаил Дмитриевич, князь — генерал-майор, начальник штаба 3-го пехотного корпуса, член тайного общества (вероятнее всего, Союза благоденствия), к следствию не привлекался и наказания не понёс.
 Градовский, Дмитрий Дмитриевич — штабс-ротмистр, старший адъютант Екатеринославского кирасирского полка 2-й кирасирской дивизии, член Союза благоденствия (принят в Москве в 1819), в связи с признанием к следствию не привлекался, находился под секретным надзором.
 Кротов, Василий Андреевич — мичман, участник кружка морских офицеров-вольнодумцев, к следствию не привлекался и наказания не понёс.
 Ланской, Сергей Степанович — действительный статский советник, директор Комиссии погашения долгов, член Союза благоденствия (1818—1819), к следствию не привлекался.
 Литке, Фёдор Петрович — капитан-лейтенант, член тайного общества (предположительно, Союза благоденствия), к следствию не привлекался и наказания не понёс.
 Матюшкин, Фёдор Фёдорович — лейтенант, член Северного общества (морская управа), к следствию не привлекался и наказания не понёс, но Следственный комитет собирал о нём сведения.
 Меншиков, Александр Сергеевич, князь — отставной генерал-майор, генерал-адъютант, член Ордена русских рыцарей, к следствию не привлекался и наказания не понёс.
 Муравьёв, Николай Николаевич — полковник, командир 7-го карабинерного полка, организатор Священной артели, член тайного общества (вероятнее всего, Союза благоденствия), к следствию не привлекался и наказания не понёс.
 Муромцов, Матвей Матвеевич — отставной полковник, статский советник, тамбовский вице-губернатор, участвовал в собраниях членов тайного общества в Москве (август 1822), предположительно участник Союза благоденствия (1818—1821), к следствию не привлекался и наказания не понёс.
 Набоков, Пётр Александрович — полковник, командир Кременчугского пехотного полка, предположительно участник Союза благоденствия (1818—1819, управа в лейб-гвардии Семёновском полку), принадлежал к Южному обществу (Васильковская управа), или знал о его существовании и политических целях, участник заговора декабристов в частях 1-й армии (Киевская губерния), штаб Кременчугского пехотного полка (в Брусилове) был избран С. И. Муравьевым-Апостолом в качестве «сборного пункта» для восставших частей, в выступлении Черниговского полка участия не принял, привлекался к следствию в 1-й армии, признан непричастным и оправдан, к главному петербургскому следствию не привлекался и наказания не понёс.
 Нечаев, Степан Дмитриевич — чиновник по особым поручениям при московском генерал-губернаторе, поэт, писатель, историк и археолог, член Союза благоденствия (1818—1820), организатор управы тайного общества в Туле, возможно знал о существовании и целях Северного общества, к следствию не привлекался и наказания не понёс.
 Новицкий, Георгий Васильевич — подпоручик, адъютант начальника штаба 1-й армии генерал-лейтенанта К. Ф. Толя, член Южного общества (август- сентябрь 1825, Васильковская управа), участник собраний членов тайного общества в Лещинском лагере, к следствию не привлекался и наказания не понёс.
 Обручев, Владимир Афанасьевич — генерал-майор, начальник штаба 2-го пехотного корпуса, член тайного общества (вероятно, Союза благоденствия), к следствию не привлекался и наказания не понёс.
 Панютин, Фёдор Сергеевич — полковник Севского пехотного полка, член тайного общества (вероятно, Союза благоденствия, управа в лейб-гвардии Семёновском полку), состоял в Южном обществе (1825, Васильковская управа), предположительно, участник заговора декабристов в частях 1-й армии, в выступлении Черниговского полка участия не принимал, к следствию не привлекался и наказания не понёс.
 Полторацкий, Константин Маркович — генерал-майор, член Союза благоденствия (1818—1819), к следствию не привлекался и наказания не понёс.
 Реад, Евгений Андреевич — офицер лейб-гвардии Гусарского полка, член Союза благоденствия, к следствию не привлекался и наказания не понёс.
 Реад, Николай Андреевич — полковник, командир Ольвиопольского гусарского полка, член одного из тайных обществ (вероятнее всего, член Союза благоденствия), но деятельного участия в нём не принимал, к следствию не привлекался и наказания не понёс.
 Христиани, Василий Христианович — подполковник, инспектор Училища колонновожатых, член Союза благоденствия (1818 или 1819, Московская управа), к следствию не привлекался и наказания не понёс.

Примечания 
Комментарии

Ссылки на источники

Литература 
 
 Базилевский В. Государственные преступления в России в XIX веке. Том 1 (1825—1876 гг). СПб., 1906.
 
 
 Головачёв П. М. Декабристы: 86 портретов. С пояснительным биографическим текстом. М., 1906.
 
 Довнар-Запольский М. В. Тайное общество декабристов. Исторический очерк, написанный на основании следственного дела. М., 1906.
 
 
 
 
 
 
 
 Декабристи в Україні: дослідження й матеріали / Упор. Г. Д. Казьмирчук, Ю. В. Латиш; наук. ред. проф. Г. Д. Казьмирчука. Т. 7. Киев, 2013. 440 с.

Дополнительная литература

Ссылки 

 [http://vosdec.narod.ru/ Всё о Восстании декабристов + программные документы.]

 
Декабристы
Списки персоналий Российской империи
Декабристы